Ел Калеро има више значења:

 Ел Калеро (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калеро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калеро (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Калеро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику